Ямнік — село в окрузі Ліптовський Мікулаш Жилінського краю Словаччини.
 Ямник — село в окрузі Списька Нова Весь Кошицького краю Словаччини.